Армия Древней Македонии
 Вооружённые силы Северной Македонии